Vilhelm av Hessen-Philippsthal-Barchfeld kan syfta på:

* Vilhelm av Hessen-Philippsthal-Barchfeld (1692–1761), tysk general
 Vilhelm av Hessen-Philippsthal-Barchfeld (1786–1834), dansk general
 Vilhelm av Hessen-Philippsthal-Barchfeld (1831–1890), tysk amiral